
Motociklistična Velika nagrada Turčije 2006 je bila tretja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 30. aprila 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006